René Robert peut désigner :
 René Robert (1948-2021), un ancien joueur de hockey sur glace professionnel ;
 René Robert des Marchais, seigneur des Marchais (1673-1753), un écuyer, universitaire, doyen et maire d'Angers ;
 René Robert (1936-2022), photographe suisse spécialiste du flamenco ;